Интерьерные макеты (или макеты интерьеров) служат для проверки дизайна и композиции внутренних помещений.

Как правило, такие макеты изготавливают в масштабах 1:50, 1:25, 1:10.

Обычно, в интерьерных макетах внешнюю часть помещений не показывают, делая акцент на внутренней планировке.
Для большей наглядности интерьерный макет выполняют с прозрачными внутренними стенками (перегородками) и съёмным верхом, либо без крыши (без верхних перекрытий). Зачастую одна или две наружные стены прозрачные или совсем отсутствуют.

В зависимости от стоящих перед макетом задач, степень проработки деталей интерьера может быть упрощенной, средней или высокой.

Интерьер
Проектирование
Архитектурное проектирование